Krauss of Krauß kan verwijzen naar:

Personen
 Alison Krauss, Amerikaans countryzangeres
 Bernd Krauß, Oost-Duits roeier
 Briggan Krauss, Amerikaans jazzsaxofonist en jazzklarinettist
 Clemens Krauss, Oostenrijks dirigent
 Konrad Krauss, Duits acteur
 Lawrence Krauss, Amerikaans-Canadees natuurkundige en astronoom
 Michael Krauss, Amerikaans taalkundige
 Nicole Krauss, Amerikaans schrijfster
 Sven Krauß, Duits wielrenner
 Viktor Krauss, Amerikaans gitarist

Overige
 Krauss-Maffei Wegmann, Duits bedrijf dat actief is als tank- en pantserwagenproducent

Zie ook 
 Kraus (doorverwijspagina)
 Krause (doorverwijspagina)